Banaan (vrucht), een vrucht 
 Banaan (plant), een plant 
 Banaan (geslacht), het geslacht Musa
 Banaanfamilie, de familie Musaceae 
 Gouden banaan (vrucht)
 Beter Alternatieven Nastreven Als Apathisch Nietsdoen (BANAAN), een voormalige Belgische politieke partij
 🍌, een teken uit de Unicode-karakterset

Zie ook 
Bananenrepubliek